Olivier – imię męskie pochodzenia normandzkiego
 Olivier, Olivier – film fabularny, reż. Agnieszka Holland, 1992 Francja
Osoby o nazwisku Olivier:
 Ferdinand von Olivier – niemiecki malarz i grafik
 Laurence Olivier – angielski aktor i reżyser teatralny
 George Borg Olivier – maltański premier